Kalvö ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kalvö (Vänern), Insel im Vänern, Schweden
 Kalvö skärgård, Schärengarten und Naturreservat im Vänern, Schweden; siehe: Kalvö (Vänern)#Kalvö skärgård
 Kalvö, Teil der Insel Trossö-Kalvö-Lindö bei Havstenssund, Schweden
 Kalvö, Insel südwestlich von Fjällbacka, Schweden
 Kalvö (Emäsalo), Insel bei Porvoo, Finland
 Kalvö (Nyland), Insel bei Helsinki, Finland

 Kalvø (dt. Kalö), Insel in der Genner Bucht vor Jütland, Dänemark
 Kalvø (Guldborgsund), Insel zwischen Lolland und Falster, Dänemark